«Юдита з головою Олоферна» — популярний біблійський сюжет у живописі.

 «Юдита з головою Олоферна» — картина італійського живописця Паоло Веронезе (1528–1588).
 «Юдита з головою Олоферна» — картина раннього періоду творчості художника Джорджоне да Кастельфранко (1477–1510).
 «Юдита з головою Олоферна» — картина німецького художника Йогана Лісса (1597–1631).
 «Юдита з головою Олоферна» — картина італійського художника доби бароко Массімо Станціоне (1586–1656).

Картини за біблійними сюжетами
Юдита в культурі